Sendim (Felgueiras), een plaats in de Portugese gemeente Felgueiras
 Sendim (Miranda do Douro), een plaats in de Portugese gemeente Miranda do Douro
 Sendim (Tabuaço), een plaats in de Portugese gemeente Tabuaço
 Sendim da Ribeira, een plaats in de Portugese gemeente Alfândega da Fé
 Sendim da Serra, een plaats in de Portugese gemeente Alfândega da Fé